Basman ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Basman (* 1990), Schweizer Schauspieler
 Michael Basman (1946–2022), englischer Schachspieler
Siehe auch:
 Bassman